

Федоскино — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Федоскино — село, Митищинський міський округ, Московська область